Crasna peut désigner :

 la Crasna (en hongrois : ), une rivière de Roumanie et de Hongrie
 Crasna, (en hongrois : ), une commune de Roumanie dans le județ de Sălaj, sur la Crasna
 Crasna, une commune de Roumanie dans le județ de Gorj
 Crasna, un village de la commune roumaine de Albești dans le județ de Vaslui
 Crasna, un village de la commune roumaine de Sita Buzăului dans le județ de Covasna
 Kraszna, un ancien comitat du royaume de Hongrie.

Homonymie de toponyme